Goch steht für:

 Goch, eine Stadt in Nordrhein-Westfalen

Goch ist der Herkunftsname von
 Johann von Goch, (auch Johann von Mecheln oder Johann Pupper genannt; ~1410–1475), spätmittelalterlicher Theologe und Kirchenreformer

Goch ist der Familienname folgender Personen:
 Dagmar Goch (* 1949), deutsche Kommunalpolitikerin (SPD) und ehemalige Bürgermeisterin von Hattingen
 Michael Goch (* 1975), deutscher Basketballtrainer und -funktionär
 Stefan Goch, deutscher Sozialwissenschaftler und Historiker
 Thomas Goch (* 1970), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 GÖCH